CSS steht als Abkürzung für:
 Catalina Sky Survey, eine astronomische Himmelsdurchmusterung
 ComputerSchach und Spiele, Fachzeitschrift für Computerschach
 Computational Social Science, ein interdisziplinäres Feld, das computergestützt menschliches Verhalten untersucht
 Congregatio sancti Stigmati, siehe Ordensgemeinschaft der Stigmatiner

IT/EDV:
 Cascading Style Sheets, Stylesheet-Sprache für elektronische Dokumente
 Client-Side-Scanning, Durchsuchung von Dateien auf einem Endgeräte
 Closed Source Software, siehe proprietäre Software
 Computerized Support Systems, engl. für computerbasierte Unterstützungssysteme, siehe Entscheidungsunterstützungssystem
 Content Scramble System, Schutzverfahren gegen das unlizenzierte Abspielen von DVDs

Technik:
 , ein Einkabelstandard zum Satellitenempfang, siehe Unicable
 Chirp Spread Spectrum oder Zirpenfrequenzspreizung in der Funktechnik
 , eine Technik in der Öl-/Gasförderung, siehe Ölsand #In-situ-Verfahren

Militär:
 Central Security Service, ein Nachrichtendienst des US-Verteidigungsministeriums
 China Surface-to-Surface, der NATO-Code für eine Serie chinesischer Atomraketen, siehe Liste von nuklearen Boden-Boden-Raketen #Volksrepublik China
 Combat Service Support, in der Bundeswehr englisch für Einsatzunterstützung bzw. dort im Speziellen für Heereslogistiktruppen_(Bundeswehr)#Aktive_Truppenteile
 Confederate States Ship, Namenspräfix von Kriegsschiffen, siehe Konföderierte Staaten von Amerika

Medizin:
 carotis sinus syndrome (english), (deutsch:) Karotis-sinus-Syndrom
 Centrale Sanitaire Suisse, eine Schweizer Ärzteorganisation
 Churg-Strauss-Syndrom, eine Autoimmunerkrankung
 Cultured Skin Substitutes, ein künstlicher Hautersatz, siehe Tissue Engineering

Musik:
 Cansei de Ser Sexy, brasilianische Elektro/Rock-Band
 Casanovas Schwule Seite, deutsche Punkrock-Band
 Cheap Suit Serenaders, US-amerikanische Oldtime-Stringband

Unternehmen:
 CSS (Versicherung), ein Schweizer Versicherungsunternehmen
 Chicago South Shore and South Bend Railroad, eine amerikanische Bahngesellschaft
 SF Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Schulen:
 Carl-Schurz-Schule, ein Gymnasium in Frankfurt am Main
 Carl-Strehl-Schule, ein Gymnasium in Marburg

CS:S, auch CSS, steht für:
 Counter-Strike: Source, ein Computerspiel

Siehe auch:

Abkürzung